El municipio de Moorestown (en inglés: Moorestown Township) es un municipio ubicado en el condado de Burlington en el estado estadounidense de Nueva Jersey. En el año 2010 tenía una población de 20.726 habitantes y una densidad poblacional de 535,56 personas por km².

Geografía 
El municipio de Moorestown se encuentra ubicado en las coordenadas .

Demografía 
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en el municipio eran de $78,826 y los ingresos medios por familia eran $94,844. Los hombres tenían unos ingresos medios de $74,773 frente a los $39,148 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $42,154. Alrededor del 3.4% de la población estaba por debajo del umbral de pobreza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Nueva Jersey
Localidades del condado de Burlington